Порталис ():

 Жан Этьен Мари Порталис (1745—1807) — французский правовед.
 Жозеф Мари Порталис (1778—1858) — французский государственный деятель.
 Эдуар Порталис (1845—1918) — французский журналист и издатель.
 Роже Порталис (1841—1912) — французский искусствовед.